Стадион имени И. П. Чайки — футбольный стадион, расположенный в российском селе Песчанокопское, Ростовская область. Вмещает 3455 зрителей, открыт в 2014 году после завершения полномасштабной реконструкции. Является официальным домашним стадионом для местного клуба «Чайка», выступающего во Втором дивизионе ФНЛ.

Назван в честь уроженца Песчанокопского, выдающегося работника сельского хозяйства и футболиста — любителя Ивана Платоновича Чайки.

Об арене 
Торжественное открытие поля изначально состоялось в 1997 году, а во второй раз — в 2014 году, после официального завершения работ по реконструкции арены. В частности, было рекультивировано старое покрытие стадиона и засеян новый газон, смонтирована система автоматического полива. Обновленный стадион располагал восточной и западной трибунами (западная трибуна оснащена навесом) с пластиковыми сиденьями на 2000 мест, а также беговыми дорожками с рекартановым покрытием. Помимо прочего, было установлено новое электронное табло.

К началу сезона 2015 года были достроены новые, отвечающие всем современным требованиям комфорта и безопасности раздевалки и душевые.

30 апреля 2016 года на арене в рамках специального мероприятия был официально открыт памятник одному из основателей команды — Ивану Платоновичу Чайке.

В 2021 году губернатор Ростовской области В.Ю Голубев сообщил о том, что власти региона выделили клубу более 132 млн рублей на дополнительные ремонтные работы на стадионе, которые планируется окончить к концу года.

В мае 2021 года, перед стартом новой реконструкции стадиона, футбольный клуб "Чайка" провел для фанатов акцию, раздав каждому желающему часть земли с поля. Как заявили представители клуба, это было сделано с целью укрепления связи между клубом и его поклонниками.

В апреле 2022 года реконструкция стадиона была завершена. С апреля 2022 года стадион одновременно может принять 3 455 болельщиков . Помимо этого, в рамках реконструкции на стадионе были установлены новые трибуны (северная и южная), футбольное поле оборудовано системой подогрева, а над верхними рядами восточной трибуны установлен навес. 

21 апреля 2022 года решением РФС футбольному клубу «Чайка» был выдан сертификат соответствия стадиона второй категории, позволяющий проводить матчи в рамках Первенства ФНЛ и Кубка России на стадионе им. И.П. Чайка в Песчанокопском.

Примечания 

Стадионы России
Спортивные сооружения Ростовской области
Песчанокопский район